Ел Контрол има више значења:

 Ел Контрол (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Контрол (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Контрол (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику